Divan (meubel), een lage rustbank
Divan (bestuur), een overheidsorgaan in sommige islamitische landen, of het hoofd ervan
Divan (poëzie), een verzameling gedichten in sommige culturen
Đivan, plaats in Kroatië